Badara Diatta (2 de agosto de 1969) é um ex-árbitro de futebol do Senegal. Integrou o quadro da FIFA entre 1999 e 2014.

Esteve presente na Olimpíada de Pequim 2008 e nas edições da Copa Africana de Nações de 2008, 2010 e 2012. Nesta última apitou a final entre Zâmbia e Costa do Marfim.

Também apitou o jogo final da Copa das Confederações da CAF de 2011.

Ligações externas 
 
 

Árbitros de futebol do Senegal